Coria ist:

 Coria, eine spanische Stadt der Region Extremadura
 Coria del Río, eine spanische Stadt in der Region Andalusien
 Comarca Coria, eine der zehn Comarcas in der Provinz Cáceres

Ortsname in der antiken Geographie:

 Coria (Renfrewshire), römische Festung in Renfrewshire, Schottland
 Coria, römische Festung in Northumberland, England, siehe Coriosopitum
 Coria (East Lothian), römische Festung in East Lothian, Schottland
 Coria Soliliorum, römische Stadt in Mittelengland

Nachname folgender Personen:
 Federico Coria (* 1992), argentinischer Tennisspieler
 Felicísimo Coria (* 1948), spanischer Comiczeichner
 Gerardo Coria (* 1962), mexikanischer Fußballspieler
 Guillermo Coria (* 1982), ehemaliger argentinischer Tennisspieler
 Rodolfo Coria (* 1959), argentinischer Paläontologe